Canada
 Winchester (Ontario), voormalig dorp in Canada, in 1998 opgegaan in North Dundas

Engeland
 Winchester, stad in Hampshire, Engeland
 City of Winchester, een Engels district in het graafschap Hampshire
 Kathedraal van Winchester, kathedraal in Winchester
 Winchester City FC, voetbalclub uit Winchester
 Winchester & District Saturday Football League, regionale voetbalcompetitie in Engeland

Verenigde staten
Winchester (Arkansas)
Winchester (Californië)
Winchester (Idaho)
Winchester (Illinois)
Winchester (Indiana)
Winchester (Kansas)
Winchester (Kentucky)
Winchester (Massachusetts)
Winchester (Missouri)
Winchester (Nevada)
Winchester (New Hampshire)
Winchester (Ohio)
Winchester (Oklahoma)
Winchester (Tennessee)
Winchester (Virginia)
Winchester (Wyoming)

Overig
 Winchester Repeating Arms Company, Amerikaanse fabrikant van wapens & munitie
 Winchester (film) is een horrorfilm uit 2018
 Bijnaam van een van de oudste harde schijven voor personal computers